Немања Којић може бити:

 Немања Којић (фудбалер)
 Немања Којић Којот, музичар из Београда